Die Lakeside World Professional Darts Championship 1997 war die 20. Ausgabe der von der BDO durchgeführten Darts-Weltmeisterschaft. Sie wurde vom 4. bis zum 12. Januar 1997 im traditionellen Austragungsort, dem Lakeside Country Club in Frimley Green (England) gespielt.

Titelverteidiger war Steve Beaton. Der an 5 gesetzte Engländer schied im Halbfinale gegen Marshall James aus. Seinen 1. WM-Titel gewann der Schotte Les Wallace. Im Finale gewann er gegen den Waliser Marshall James mit 6:3.

Format & Qualifikation 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spieler teil, von denen die besten 8 Spieler gesetzt waren.

Das Turnier wurde im K.-o.-System und im Satzmodus ausgetragen. Die erste Runde des Turniers wurde im Best-of-5-Sets-Modus gespielt. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale ein, dass ebenfalls im Best-of-5-Sets-Modus gespielt wurde. Nachfolgend wurde das Viertelfinale im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Die beiden Halbfinalspiele wurden auch im Best-of-9-Sets-Modus ausgetragen. Das Finale wurde am 12. Januar 1997 im Best-of-11-Sets-Modus gespielt.

Debütanten 
Es war die erste Weltmeisterschaft für Mervyn King, der bis heute eine feste größe der Professional Darts Corporation (PDC) ist.

Marshall James erreichte das Finale bei seinem Debüt. Konnte anschließend aber nicht an diesen Erfolg anknüpfen.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

Other Qualifiers
  Roger Carter
  John Part
  Alan Brown
  Matt Clark
  Marshall James
  William Burksfield
  Michael Thynne
  Geoff Wylie
  Andy Smith
  Peter Hinkley
  Leo Laurens
  Ritchie Davies
  Mike Gregory
  Bobby George
  Mick Brooks
  Andy Jenkins
  Mervyn King
  Graham Hunt
  Chris Hornby
  Paul Williams
  Erik Clarys
  Sean Palfrey
  Les Wallace
  Bob Taylor

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Ergebnisse auf darts1.de
 Youtube-Kanal der BDO

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 1997
Dartwettbewerb in Frimley Green